{| class="infobox" style=""
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | Снукерныетурниры
|-
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | British Open
|-
|align = "center" | Дерби, Англия
|-
|align = "center" | ? февраля — 4 марта 1990
|-
|align = "center" | Assembly Rooms
|-
| Призовой фонд — GB£ ?
|-
| Победитель — £ 75 000
|-
| Высший брейк — ?
|- 
| Статус — рейтинговый
|-
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | Чемпион
|-
| Чемпион 1989 — Тони Мео
|-
| Чемпион 1990 — Боб Шаперон|-
| Финалист — Алекс Хиггинс
|}British Open 1990 (также известен как Pearl Assurance British Open 1990 — по названию спонсора) — профессиональный рейтинговый снукерный турнир, который проходил с февраля по март 1990 года в Дерби, Англия (финал состоялся 4 марта). Победителем турнира стал Боб Шаперон, обыгравший в финале Алекса Хиггинса со счётом 10:8.

Впервые спонсором турнира выступила компания Pearl Assurance. Кроме того, в этом году формат турнира претерпел значительные изменения.

 Результаты 

 Основной турнир 1 раундМатчи по 5 побед

 Тони Мео 5:2 Роджер Бэйлс  
 Тони Драго 5:0 Стив Лонгуорт  
 Тони Ноулз 5:2 Брэди Голлан  
 Мёрдо Маклауд 5:0 Барри Уэст  
 Пэдди Браун 5:1 Джон Вирго  
 Лес Додд 5:3 Клифф Уилсон  
 Томми Мерфи 5:3 Клифф Торбурн  
 Роберт Маршалл 5:3 Дэвид Ро  
 Майк Халлетт 5:3 Грэм Майлс  
 Мартин Кларк 5:2 Стивен Мёрфи  
 Дуг Маунтджой 5:3 Ник Терри  
 Стив Ньюбери 5:3 Джон Райт  
 Джо Джонсон П:отказ Джим Вич  
 Боб Шаперон 5:0 Джим Доннелли  
 Даррен Морган 5:4 Стивен Хендри  
 Рекс Уильямс 5:3 Эдди Синклэр 

 Стив Даггэн 5:1 Джон Пэррот  
 Ален Робиду 5:3 Эдди Чарльтон  
 Деннис Тейлор 5:1 Дэнни Фаулер  
 Марк Роуинг 5:4 Уэйн Джонс  
 Марк Беннетт 5:1 Вилли Торн  
 Джеймс Уоттана 5:1 Дин О'Кейн  
 Джимми Уайт 5:4 Джон Спенсер  
 Нил Фудс 5:2 Иан Грэм  
 Терри Гриффитс 5:4 Гэри Уилкинсон  
 Тони Уилсон 5:4 Сильвиньо Франсиско  
 Стив Джеймс 5:1 Билл Оливер  
 Юджин Хьюз 5:1 Марк Джонстон-Аллен  
 Дин Рейнолдс 5:2 Тони Чеппел  
 Питер Франсиско 5:4 Дэвид Тейлор  
 Стив Дэвис 5:2 Кирк Стивенс  
 Алекс Хиггинс 5:3 Боб Харрис

Ссылки 

 Результаты турнира на Snooker Scene 
 Некоторые другие данные о турнире в архиве Криса Тёрнера 

British Open
1990 год в снукере